Сегерстам () — шведская фамилия. Известные носители:

 Сегерстам, Лейф (род. 1944) — финский дирижёр и композитор.
  (1904—1963) — финский композитор и педагог.